Gadsby est un village (village) du comté de Stettler N 6, situé dans la province canadienne d'Alberta.
 Gadsby est un roman en lipogramme de l'Américain Ernest Vincent Wright paru en 1939. Il a la particularité de ne pas comporter une seule fois la lettre e.